Do soutěže mužské čtyřhry na Australian Open 2015 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byla polsko-švédská dvojice Łukasz Kubot a Robert Lindstedt, jejíž členové nestartovali na turnaji společně. Kubot nastoupil po boku Francouze Jérémyho Chardyho, s ním ve druhém kole nestačil na Bolta s Whittingtonem. Lindstedtovým spoluhráčem se stal polský deblový specialista Marcin Matkowski, ve druhé fázi však také skončili na raketách Erlicha s Hueyem.

Soutěž mužské čtyřhry vyhrál po padesáti šesti letech italský pár, jenž tvořili Simone Bolelli a Fabio Fognini. Italští tenisté ve finále nenasazených párů porazili Francouze Pierre-Hugues Herberta s Nicolasem Mahutem po dvousetovém průběhu dvakrát 6–4. Pro oba hráče se jednalo o premiérové grandslamové finále i titul.

Každý z vítězů si do žebříčku připsal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 575 000 australských dolarů.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (3. kolo)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers /  Marc López (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Nenad Zimonjić (3. kolo)
  Robert Lindstedt /  Marcin Matkowski (2. kolo)
  Raven Klaasen /  Leander Paes (2. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
  Eric Butorac /  Samuel Groth (3. kolo)
  Julian Knowle /  Vasek Pospisil (2. kolo, skreč)
  Dominic Inglot /  Florin Mergea (čtvrtfinále)
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (1. kolo)
  Jamie Murray /  John Peers (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2015